Падение Трои

 Падение Трои — британский телесериал 2018 года.
 Падение Трои — итальянский короткометражный немой художественный фильм 1911 года.
 Падение Трои — опера Гектора Берлиоза.